IIG est un sigle qui peut désigner :
 indice d'inégalité de genre, un indice créé par les Nations unies destiné à évaluer les différences entre les sexes dans la distribution des progrès et à estimer la perte de développement humain due aux écarts de traitement entre hommes et femmes ;
 , le plus grand groupe d'enquête sur le paranormal au monde.